Mejatto ist der Name der Inseln
 Mejatto (Kwajalein), Kwajalein-Atoll, Marshallinseln
 Mejatto (Jaluit), Jaluit-Atoll, Marshallinseln